Hoffmann är ett ursprungligen tyskt efternamn, som i andra länder, däribland Sverige, även stavas Hoffman. Offentlig statistik tillgänglig i juli 2017 ger följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Hoffman 917
 Hoffmann 544
Totalt blir detta 1 371 personer.I Tyskland uppskattas 107556 personer ha stavningen Hoffmann och cirka 400 ha stavningen Hoffman.

Namnet ingår även i geografiska namn.

Personer med efternamnet Hoffmann eller Hoffman

A
 Adolph Hoffmann (1858–1930), tysk politiker, socialist
 Albert Hoffmann (1907–1972), tysk politiker, nazist
 Alice Hoffman  (född 1952), amerikansk författare
 Ambrosi Hoffmann (född 1977), schweizisk utförsåkare
 André Hoffmann (född 1961). östtysk skridskoåkare
 Anette Hoffmann (född 1971), dansk handbollsspelare
 Anna Hoffman-Uddgren (1868–1947), svensk skådespelare, regissör och teaterledare
 Arthur Hoffmann, flera personer
 Arthur Hoffmann (politiker) (1857–1927), schweizisk politiker
 August Hoffmann, (1827–1884), tysk-svensk pianofabrikör
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874), tysk författare och språkvetenskapsman
 August Wilhelm von Hofmann  (1818–1892)), tysk kemist

B
 Beáta Hoffmann (född 1967), ungersk handbollsspelare

C
 Carl Hoffmann (1885–1947), tysk filmfotograf och regissör
 Carl Hoffmann (botaniker) (1802–1883), tysk botaniker
 Christian Hoffmann (född 1974), österrikisk längdskidåkare
 Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679), tysk författare
 Christoph Ludwig Hoffmann (1721–1807), tysk läkare

D
 Dorothea Hoffman (död 1710), svensk hattstofferare och hattmakare
 Dustin Hoffman (född 1937), amerikansk skådespelare, regissör och producent

E
 E.T.A. Hoffmann (1776–1822), tysk författare och kompositör
 Eduard Hoffmann-Krayer (1864–1936), schweizisk etnolog
 Eline Hoffmann (1876–1956), dansk romanförfattare
 Elisha Albright Hoffman (1839–1929), amerikansk pastor, författare och tonsättare av psalmer
 Ervin Hoffmann (aktiv 1989–2000), ungersk kanotist

F
 Falk Hoffmann (född 1952), östtysk simhoppare
 Felix Hoffmann (1868–1946), tysk läkemedelskemist
 Franz Hoffmann (1884–1951), tysk arkitekt
 Friedrich Hoffmann (1660–1742), tysk läkare
 Friedrich Eduard Hoffmann (1818–1900), tysk byggmästare, uppfinnare och industriman

G
 Gaby Hoffmann (född 1982), amerikansk skådespelare
 Georg Franz Hoffmann (1760–1826), tysk botaniker
 Gustav Graben-Hoffmann (1820–1900), tysk tonsättare
 Guy Hoffman (född 1954), amerikansk trumslagare och sångare

H
 Harold G. Hoffman (1896–1954), amerikansk politiker, republikan, guvernör i New Jersey
 Heinrich Hoffmann (1809–1894), tysk läkare och författare
 Heinrich Hoffmann (fotograf) (1885–1957), tysk politiker, Hitlers privata fotograf
 Heinz Hoffmann (1910–1985), östtysk general och politiker
 Hermann Hoffmann (1819–1891), tysk botaniker

I
 Ingo Hoffman (född 1953), nederländsk racerförare
 Ingert Hoffman (född 1932), svensk sångerska

J
 Jan Hoffmann (född 1955), östtysk konståkare
 Jeffrey A. Hoffman (född 1944), amerikansk astronaut
 Jerzy Hoffman (född 1932), polsk filmregissör och manusförfattare
 Joachim Hoffmann (1905–1934), tysk jurist och SS-man
 Johann Gottfried Hoffmann (1765–1847), tysk nationalekonom, statistiker och statsman
 Johannes Hoffmann (1867–1930), tysk politiker
 John T. Hoffman (1828–1888), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i New York
 Jonas Hoffman (1728–1780), svensk målare
 Jonas Gustaf Hoffman (aktiv 1806–1831), svensk borgmästare
 Josef Hoffmann (1870–1956), österrikisk arkitekt
 Jules Hoffmann (född 1941), fransk immunolog, nobelpristagare

K
 Kai Hoffmann (1874–1949), dansk jurist och poet
 Karl Hoffmann (1823–1859), tysk läkare och naturforskare
 Karl Hoffmann (SS-Brigadeführer) (1887–1970), tysk polisman
 Karol Boromeusz Hoffman (1798–1875), polsk skriftställare
 Klementyna Hoffmanowa (1798–1845), polsk författare
 Kurt Hoffmann (1910–2001), tysk filmregissör
 Käthe Hoffmann (1883–1931), tysk botaniker

L
 Ludwig Hoffmann (1852→1932), tysk arkitekt
 Lutz Hoffmann (1959–1997), östtysk gymnast

M
 Martin Hoffmann (född 1955), östtysk fotbollsspelare
 Mary Hoffman (född 1945), brittisk barnboksförfattare
 Mat Hoffman (född 1972), amerikansk cyklist
 Max Hoffmann (1869–1927), tysk militär
 Melanie Hoffmann (född 1974), tysk fotbollsspelare
 Mike Hoffman (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare

N
 Nanna Hoffman (1843–1920), fabrikör
 Noah Hoffman (född 1989), amerikansk längdskidåkare

O
 Olof Hoffman (omkring 1640–1709), svensk målare

P
 Paul Hoffman (född 1946), amerikansk roddare
 Philip Hoffmann (född 2002), österrikisk alpin skidåkare
 Philip Seymour Hoffman (1967–2014), amerikansk skådespelare

R
 Ragnar Hoffman (1932–1970), svensk fysiker
 Rick Hoffman (född 1970), amerikansk skådespelare
 Roald Hoffmann (född 1937), polsk-amerikansk teoretisk kemist, nobelpristagare
 Robert Hoffman (född 1980), amerikansk skådespelare och dansare

T
 Thom Hoffman (född 1957), nederländsk skådespelare

U
 Ulf Hoffmann (1905–1987), dansk författare och poet
 Ulf Hoffmann (gymnast) (född 1961), östtysk gymnast
 Ulla Hoffmann (född 1942), svensk politiker, vänsterpartist

W
 Wilhelm Hoffman (1844–1901), svensk ornamentbildhuggare
 Wilhelm Heinrich Hoffman (1813–1864), tysk-svensk ornamentbildhuggare
 Wolf Hoffmann (född 1959), tysk gitarrist

Y
 Yvonne Hoffman (född 1941), finlandssvensk författare

Z
 Zdzisław Hoffmann (född 1959), polsk trestegshoppare

Företag
 August Hoffmanns pianofabrik, svensk pianofabrik
 Hoffmann-La Roche, schweizisk läkemedelsfirma
 Taut & Hoffmann, tysk arkitektfirma under början av 1900-talet

Annat
 1662 Hoffmann, asteroid
 Hoffmann (auktor), beteckningarna vid biologisk namngivning
 Hoffmanns droppar, patentmedicin med alkohol
 Hoffmanns tvåtåiga sengångare, djurart
 Hoffmanns äventyr, opera av Jacques Offenbach
 Hoffmanns äventyr (film), brittisk-fransk film från 1951

Se även
 Hoffman

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Svenska efternamn